Isla Mornington puede hacer referencia a:

Isla Mornington, situada en el Golfo de Carpentaria, en el estado australiano de Queensland.
Isla Mornington, situada en el océano Pacífico en la región austral de Chile.